Foa eller FOA kan syfta på:

 Foa (djur) – ett släkte av fiskar
 FOA – en tidigare statlig myndighet i Sverige, se Försvarets forskningsanstalt
 FOA - Fag og Arbejde – ett danskt fackförbund.
 FOA-brännare – en typ av destillationsapparat som används vid hembränning

Geografi

Indonesien 

 Desa Foa, administrativ by, Nusa Tenggara Timur,

Tonga 

 Foa (ö) – en ö

Robotskapade Indonesienförgreningar